Ка́рклин — редуцированная форма латышской фамилии Ка́рклиньш ().

Известные носители:
 Карклин, Владислав Валерьевич (род. 1971) — российский и европейский дирижёр.
 Карклин, Иван Иванович (1895—1938) — советский военачальник, комдив.
 Карклин, Фриц Иванович (1894—1937) — советский партийный деятель.
 Карклин, Николай (1911—1999) — эстонский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Европы.
 Карклин, Карл Юрьевич (1865 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Лифляндской губернии.
 Карклин, Рудольф Францевич (1927—1993) — советский живописец, монументалист и педагог.

См. также